Дэ́ниел Э́ндрю Ша́рман (, род. 25 апреля 1986, Лондон) — британский актёр, известный по роли Ареса в фильме «Война богов: Бессмертные», Лоренцо Великолепного в телесериале «Медичи: Повелители Флоренции», Айзек Лейхи в телесериале «Волчонок», а 
также по роли Троя в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов».

Ранние годы
Шарман родился и вырос в Хакни, Лондон. Он начал играть еще в детстве в возрасте девяти лет, когда проходил прослушивание в Королевскую Шекспировскую труппу и был выбран из сотен других детей. Шарман сыграл в Королевской Шекспировской труппе в двух пьесах: «Парк» в 1995 году (9 лет) и «Макбет» в 1996 году (10 лет). Он учился в школе Милл-Хилл, а также в Школе искусств в Лондоне. В школьные годы играл в пьесе «Кветч», которая попала на эдинбургский фестиваль Fringe . Он также сыграл в гастрольной пьесе «Мальчик Уинслоу» в 2002 году в возрасте 16 лет.

В течение трех лет, с 2004 по 2007 год, Шарман учился в Лондонской академии музыки и драматического искусства, получив степень бакалавра искусств по актерскому мастерству и окончив ее с отличием. После этого он выступал во многих театральных постановках в Лондоне и Европе.

Карьера 
Актёрский дебют Шармана состоялся в 2003 году в сериале «Судья Джон Дид», затем последовали роли в проектах «Начало конца», «Последние дни Эдгара Хардинга», «Война Богов: Бессмертные» и телесериалах «Девять жизней Хлои Кинг», «Льюис» и «Волчонок», где Шарман исполняет роль Айзека Лейхи. 21 сентября 2012 года вышел в прокат фильм «Коллекционер 2», где Дэниел играет с Эдди Уильямс. А также анонсирован бразильский проект «The Beauty of Sharks» («Красота акул»), в котором актёр исполнит роль Самюэля Гамильтона.

В мае 2014 года он присоединился к сериалу «Древние» сыграв роль Калеба Уэстфолла. В марте 2015 года было подтверждено, что Шарман получил главную роль в медицинской драме «Пилот».

10 августа 2017 года стало известно, что Шарман получил главную роль Лоренцо де Медичи в сериале «Медичи».

В марте 2019 года он присоединился к сериалу Netflix «Проклятая», основанному на переосмыслении легенды об Артуре.

Личная жизнь 
Шарман является болельщиком лондонской футбольной команды Арсенал.

В 2011—2013 годах Шарман встречался с коллегой по сериалу «Волчонок» Кристал Рид.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании